Il doppio  del PBZ Zagreb Indoors 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Marcos Baghdatis e Michail Južnyj erano i detentori del titolo ma si sono ritirati a causa di un infortunio a Baghdatis.

Julian Knowle e Filip Polášek hanno sconfitto in finale Ivan Dodig e Mate Pavić per 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (campioni)

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

PBZ Zagreb Indoors 2013
ATP World Tour 2013